Serpula melitensis är en ringmaskart som beskrevs av Gmelin in Linnaeus 1788. Serpula melitensis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
melitensis